McLane, MacLane oder Mac Lane ist der Familienname folgender Personen:

 Barton MacLane (1902–1969), US-amerikanischer Schauspieler
 James McLane (1930–2020), US-amerikanischer Schwimmer
 John McLane (1852–1911), US-amerikanischer Politiker
 Louis McLane (1786–1857), US-amerikanischer Politiker
 Mandy McLane, US-amerikanische Triathletin
 Mary MacLane (1881–1929), kanadisch-amerikanische Schriftstellerin
 Patrick McLane (1875–1946), US-amerikanischer Politiker
 Peter McLane (* 1945), französischer Digital-Künstler und Sänger
 Robert McLane (1944–1992), US-amerikanischer Schauspieler
 Robert Milligan McLane (1815–1898), US-amerikanischer Politiker
 Saunders Mac Lane (1909–2005), US-amerikanischer Mathematiker

 Cliff Allister McLane, Protagonist der SF-Serie Raumpatrouille

Siehe auch:

 MacLaine, McLain, McClain, MacLean, McLean